Бриде () — река в Южной Африке.
 Бриде, Жак-Пьер (Jacques-Pierre Bridet; 1746—1807) — французский агроном и публицист.
 Бриде, Николя (Nicolas Bridet; род. ?) — французский актёр.